Jean Macé peut désigner :
 Jean Macé, dit Léon de Saint-Jean (1600-1671), prêtre catholique français ;
 Jean Macé (1815-1894), enseignant, écrivain, journaliste et homme politique français ;
 collège Jean-Macé, établissement scolaire situé à Lille ;
 gare de Lyon-Jean-Macé, gare ferroviaire située à Lyon ;
 maison de Jean Macé, monument historique situé à Caen ;
 station Jean Macé, station de la ligne B du métro de Lyon ;
 
 place Jean-Macé, place située à Lyon ;
 place Jean-Macé, place située à Nantes ;
 rue Jean-Macé, rue située à Paris.

Confusion 
 Jean Massé (1817-1909), homme politique français.

Voir aussi